Le tournoi d'Hawaï est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2001, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Waikoloa du 10 au .

Sandrine Testud remporte le simple dames. En finale, elle bat Justine Henin, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Tina Križan et Katarina Srebotnik.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Hawaï
 Saison 2001 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2001
Hawai
Tennis aux États-Unis en 2001
Tennis en septembre 2001